Kemény-kastély (Felsőzsuk)
 Kemény-kastély (Marosvécs)